Кубок Шпенглера 2002 — 76-й традиционный турнир Кубок Шпенглера. Проходил с 26 по 31 декабря 2002 года в швейцарском Давосе. Обладателем кубка стала сборная Канады, обыгравшая в финале хозяина соревнований «Давос» со счётом 3:2.

Участники турнира 
  Давос
  Кёльнер Хайе
  Сборная Канады
  Спарта
  ТПС

Результаты

Предварительный этап

Финал

Символическая сборная 
 Вратарь:  Ларс Вайбель
 Защитники:  Петтери Нуммелин —  Джейми Хьюард
 Нападающие:  Пол ДиПьетро —  Мика Алатало —  Лонни Бохонос

Победитель

См. также 
 Кубок Шпенглера

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира

Кубок Шпенглера
Декабрь 2002 года
Спорт в Швейцарии в 2002 году